Хелловін () — щорічне стародавнє кельтське свято, яке святкують 11 жовтня.

Хелловін може також означати:

Кінематограф 
 Хелловін (франшиза), американська франшиза фільмів жаху розпочата у 1978 році, до якої належать відповідні фільми та споріднені продукти.
 Хелловін (фільм 1978 року), американський художній фільм режисера Джона Карпентера.
 Хелловін (фільм 2007 року), американський художній фільм знятий режисером Робом Зомбі.
 Хелловін (фільм, 2018 року), американський фільм знятий режисером Девідом Ґордоном Ґріном.
 Хелловін (фільм 1931 року), анімаційний фільм 1931 року про «Тобі-песика» режисерів Дика Г'юмера та Сида Маркуса.

Література 
 Хелловін — серія коміксів за мотивами однойменної кіно-франшизи.

Музика 
 The Halloween — другий EP гурту Zombie Girl, випущений в 2009.

Див. також 
 Helloween — німецький павер-метал гурт.
 Helloween — перший студійний альбом німецького гурту Helloween (1985).